Појам  може да се односи на:

 Крајстчерч, град на Новом Зеланду
 Крајстчерч (Уједињено Краљевство)